1955 Голяма награда на Белгия е 6-о за Голямата награда на Белгия и четвърти кръг от сезон 1955 във Формула 1, провежда се на 5 юни 1955 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Белгия